Цили́нь () или кири́н (, ) — мифическое существо, известное в китайской и других культурах Восточной Азии. Его иногда включают в перечень четырёх благородных животных наряду с китайскими драконом, фениксом и черепахой — вместо тигра.

Описание 
Цилинь — своего рода химера: как правило, у него несколько рогов, зелёно-голубая чешуйчатая кожа, тело коня, ноги оленя, голова дракона и медвежий или бычий хвост. Он живёт не менее 2000 лет, но увидеть его дано только избранным (так, видели его незадолго до смерти Конфуция). Подобно европейскому единорогу, цилинь символизирует долговечность и благополучие. Благодаря этому его изображения часто наносились на предметы императорского обихода. Император Канси повелел носить нагрудные нашивки с изображением цилиня обладателям высшего военного ранга Поднебесной (раньше они ассоциировались со львами). 

На спине цилиня иногда можно увидеть младенцев мужского пола. Подобно аисту в европейской традиции, это цилинь, по представлениям китайцев, приносит счастливым родителям долгожданного наследника.

Китайские мореходы узнали цилиней в африканских жирафах, которых доставляли к императорскому двору.

Эволюция образа 
Впервые упоминание о нём мы находим у Конфуция, а его каменные изображения появляются в период Поздняя Хань. В источниках того времени цилинь описывается как животное напоминающее оленя (вола) с одним рогом, заканчивающимся мягкой шишкой, с коровьим хвостом и лошадиными копытами, выше 3 метров ростом. Передвигаясь, оно не причиняло вреда даже букашке. Более того, ступая по траве, цилинь не приминал её. Он не ест живых тварей, а питается чудесными злаками. По некоторым версиям цилинь может даже ходить по воде и летать. Продолжительность жизни животного согласно мифам около 3 тысяч лет. Высеченный на надгробиях цилинь должен охранять их от злых духов, а также провожать умерших на небеса. 

Однако с течением времени цилинь меняет своё обличье и функции. Так склеп императора Вэнь-ди украшен двумя цилинями в виде единорогов с сильным телом льва и чётко очерченными крыльями. Символизировавший мир и спокойствие цилинь приобрёл черты носителя власти и силы.

В 76-88 годах (династия Хань) дворцовая летопись упоминает 51 случай появления цилиня.

В фэн-шуй 
В фэн-шуй символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость. Рекомендуется использовать изображения или статуэтки цилиня женщинам, желающим иметь ребёнка. Талисман должен быть обращён к выходу из помещения.

В повседневной жизни 
В честь цилиня названа китайская операционная система, разработанная Национальным университетом обороны — .

Примечания

См. также 
 Индрик — вымышленное животное в славянской мифологии.
 Фэнхуан — китайский феникс
 Лудунь — мифический зверь китайской мифологии, похожий на цилиня

Литература 
 
 

Мифические существа в китайской мифологии
Фэншуй
Талисманы
Китайская мифология
Единороги